ADHD steht für:
 attention deficit hyperactivity disorder, englische Bezeichnung für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
 ADHD (Band), isländische Jazz-Band

Abkürzung